Алексей Шаров:
 Шаров, Алексей Дмитриевич (1882—1938) — священнослужитель, протоиерей, святой Русской православной церкви.
 Шаров, Алексей Михайлович (1917—1977) — лейтенант, командир звена 190-го штурмового авиационного полка, Герой Советского Союза.
 Шаров, Алексей Николаевич (1980—2022) — полковник Вооруженных сил РФ. Командир 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ЧФ.